Meene ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Meene (1710–1782), deutscher evangelischer Theologe, Konsistorialrat und Superintendent
 Hellen van Meene (* 1972), niederländische Fotokünstlerin und Fotografin